Faces of War – videogioco tattico in tempo reale;
 Force of Will – gioco di carte collezionabili giapponese;
 Future of Wrestling – è una promozione wrestling americana indipendente con sede a in Florida fondata nel 1998.